Хемчандра Баруа (হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, 10 грудня 1835—1896) — індійський вчений, поет, письменник, драматург.
 Падманатх Баруа, Падманатх Ґохайн Баруа (*পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱা, 24 жовтня 1871 —7 квітня 1946) — індійський ассамський поет, письменник, драматург, журналіст.
 Парбаті Баруа (асс. পাৰ্বতী বৰুৱা) — ассамська політична діячка, активістка захисту тварин і маут (індійський термін, що означає приборкувача і доглядача слонів).
 Ґунабхірам Баруа (*গুণাভিৰাম বৰুৱা; 1837—1894) — індійський громадський діяч, драматург, письменник, історик.